Loano (Indonesië), Loano is een plaats in de Indonesische provincie Midden-Java.
 Loano (Italië), Loano is een gemeente in de Italiaanse provincie Savona.